Der Kanton Waadt umfasst 300 politische Gemeinden (Stand: 1. Januar 2022). Bezirkshauptorte sind fett hervorgehoben.

Die Gemeinden des Kantons Waadt waren bis 31. Dezember 2007 in  (Kreise) zusammengefasst. Die  wiederum in  (Distrikte bzw. Bezirke). Seit dem 1. Januar 2008 existiert im Kanton Waadt keine Kreiseinteilung mehr.

Veränderungen im Gemeindebestand

Fusionen 
 1. Januar 2002: Champmartin und Cudrefin → Cudrefin
 1. Januar 2003: Maracon und La Rogivue → Maracon
 1. Januar 2005: Arrissoules und Rovray → Rovray
 1. Juli 2006: Avenches und Donatyre → Avenches
 1. Juli 2006: Rossens (VD), Sédeilles und Villarzel → Villarzel
 1. Januar 2008: Donneloye, Gossens und Mézery-près-Donneloye → Donneloye
 1. Januar 2009: Assens und Malapalud → Assens
 1. Juli 2011:
 Aubonne und Pizy → Aubonne
 Avenches und Oleyres → Avenches
 Bellerive, Chabrey, Constantine, Montmagny, Mur, Vallamand und Villars-le-Grand → Vully-les-Lacs
 Dommartin, Naz, Poliez-le-Grand und Sugnens → Montilliez
 Eclagnens, Goumoens-la-Ville und Goumoens-le-Jux → Goumoëns
 Montaubion-Chardonney, Peney-le-Jorat, Sottens, Villars-Mendraz und Villars-Tiercelin → Jorat-Menthue
 Fontanezier, Romairon, Vaugondry und Villars-Burquin → Tévenon
 Cully, Epesses, Grandvaux, Riex und Villette (Lavaux) → Bourg-en-Lavaux
 Colombier, Echichens, Monnaz und Saint-Saphorin-sur-Morges → Echichens
 Lucens und Oulens-sur-Lucens → Lucens
 Cerniaz, Combremont-le-Grand, Combremont-le-Petit, Granges-près-Marnand, Marnand, Sassel, Seigneux und Villars-Bramard → Valbroye
 Gressy und Yverdon-les-Bains → Yverdon-les-Bains
 1. Januar 2012:
 Bussigny-sur-Oron, Châtillens, Chesalles-sur-Oron, Ecoteaux, Les Tavernes, Les Thioleyres, Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel, Palézieux und Vuibroye → Oron
 Les Cullayes und Servion → Servion
 Champvent, Essert-sous-Champvent und Villars-sous-Champvent → Champvent
 Donneloye und Prahins → Donneloye
 1. Januar 2013: Chanéaz, Chapelle-sur-Moudon, Correvon, Denezy, Martherenges, Neyruz-sur-Moudon, Peyres-Possens, Saint-Cierges und Thierrens → Montanaire
 1. Juli 2016: Carrouge, Ferlens und Mézières → Jorat-Mézières
 1. Januar 2017:
 Brenles, Chesalles-sur-Moudon, Cremin, Forel-sur-Lucens, Lucens und Sarzens → Lucens
 Chavornay, Corcelles-sur-Chavornay und Essert-Pittet → Chavornay
 1. Januar 2021: Aubonne und Montherod → Aubonne
 1. Juli 2021:
 Assens und Bioley-Orjulaz → Assens
 Apples, Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle und Sévery → Hautemorges
 1. Januar 2022:
 Blonay und Saint-Légier-La Chiésaz → Blonay – Saint-Légier
 Essertes und Oron → Oron

Einzelnachweise

Weblinks 

 vd.ch – Gemeinden des Kantons Waadt (französisch)

!
Waadt